Kula (dialect), een dialect van het Darling, gesproken in Australië
Kula (district, Manisa), een district in Turkije
Kula (Montenegro), een dorp in Montenegro
Kula (ritueel), een ritueel uit Melanesië
Kula (Servië), een gemeente in Servië
Kula (taal), een Trans-Nieuw-Guineataal, gesproken in Indonesië